Ancien prénom de type germanique, dont l'équivalent en allemand est la forme Burchard.

 Bouchard II de Lyon (mort en 1033) est un archevêque de Lyon.
 Bouchard II de Souabe (mort en 926) était le duc de Souabe et Rhétie (917-926), margrave de Rhétie et comte de Thurgovie et de Bar.
 Bouchard II de Vendôme est un comte de Vendôme (1023-1028).
 Bouchard II de Corbeil, comte de Corbeil